

Persone 
Alessandro Mattioli Pasqualini – politico
Alfredo Mattioli – calciatore e allenatore
Andrea Mattioli – compositore
Antonio Mattioli – calciatore
Carlo Mattioli – pittore
Carlo Mattioli – atleta
Daniele Mattioli – hockeista
Ercole Antonio Mattioli – nobile
Francesco Mattioli – pallavolista
Francesco Mattioli – sociologo
Gaetano Mattioli – musicista
Gianni Mattioli – collezionista d'arte
Gianni Francesco Mattioli – scienziato e politico
Giuseppe Camillo Mattioli – patriota
Leonardo Mattioli – illustratore
Ludovico Mattioli – incisore
Luisa Mattioli – attrice
Marcus Mattioli – nuotatore
Mario Mattioli – giornalista
Mario Mattioli – pallavolista
Massimo Mattioli – fumettista
Maurizio Mattioli – attore
Maurizio Mattioli – editore
Paola Mattioli – fotografa
Pietro Andrea Mattioli – umanista
Raf Mattioli – attore
Raffaele Mattioli – economista
Roberto Mattioli – personaggio dello spettacolo
Rocky Mattioli – pugile
Rubens Mattioli – scienziato
Walter Mattioli – presidente società calcistica

Altro 
Mattioli 1885 – casa editrice italiana
Collezione Mattioli –  raccolta d'arte